Sveta Nedelja oder Sveta Nedjelja (slaw. Heiliger Sonntag) steht für:

 Sveta Nedelja, Stadt in Kroatien
 Sveta Nedelja (Istrien), Stadt in Kroatien
 Sveta Nedjelja, Ort auf der Insel Hvar, Kroatien

Siehe auch:
 Kathedrale Sweta Nedelja in Sofia, Bulgarien